San Fidenzio ima više značenja:
 San Fidenzio, Padova
 San Fidenzio, Verona